Хамідіє (кавалерія)
 Хамідіє (крейсер)
 Хамідіє — село в Терському районі Кабардино-Балкарії
  — ринок у старому Дамаску

Див. також 
 Хемідіє — місто в Ірані